Il singolare del torneo di tennis Sao Luis Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Joyce che ha battuto in finale Roger Smith 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Michael Joyce (Campione)
 Roberto Jabali (secondo turno)

 Roger Smith (finale)
 Xavier Daufresne (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (primo turno)
 Alejandro Aramburu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sao Luis Challenger 1994